Об'єкти NGC
Рись (сузір'я)
Галактики